

Населені пункти та їхні частини

 Церпента — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Церпента — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Церпента — осада в гміні Міколайкі-Поморське Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки